Bressolles – Ain
 Bressolles – Allier